Шульман — прізвище. Від . Зустрічається у німців і євреїв. Німецьке прізвище означає вчитель, а у євреїв — служку в синагозі, ідиш שולץ

Відомі носії:
 Шульман Зіновій Борухович (1904—1977) — радянський та єврейський співак (лірико-драматичний тенор).
 Шульман Семен Лазаревич (1907—1986) — український кінорежисер
 Юліус Шульман (1910—2009) — американський архітектурний фотограф
 Шульман Леонід (1936—2007) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, один із засновників Народного Руху України
 Шульман Катерина Михайлівна (уроджена Заславська;  19 серпня 1978) — російська політологиня і публіцистка

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища